Totenkopf henviser hertil.
Dødningehoved er flertydigt og kan henvise til:

 Dødningehovedabe
 Dødningehoved (aftensværmer)
 Dødningehoved (symbol)

Totenkopf betyder dødningehoved på tysk, er flertydigt, og kan henvise til:

 Totenkopf (Hainich) - bjerg i Hainich i Thüringen
 Totenkopf (Kaiserstuhl) - bjerg i Kaiserstuhl
 Totenkopf (Sauerland) - bjerg i Sauerland
 Totenkopf (Hohe Tauern) - bjerg i Østrig

Se også 
 Kranium
 SS-Totenkopfverbände
 SS-Division "Totenkopf"